Division III i fotboll 1968 var 1968 års säsong av Division III. Serien bestod av tretton serier. De nio göta- och svealändska serierna bestod av tolv lag vars seriesegrare uppflyttades till division II 1969 medan de tre sämst placerade lagen nedlfyttades till division IV till nästkommande säsong. De fyra norrländska serierna bestod av tio lag (tolv i S Norrland nedre, de fyra seriesegrarna kvalspelade om tre platser i division II 1969 medan de två sämst placerade lagen i 10-lagsserierna och de tre sämst placerade lagen i S Norrland nedre nedflyttades till division IV.

Serier

Norra Norrland övre

Notera: Matchen IFK Kalix - Gällivare SK inställdes enär planen var ospelbar p.g.a. snö.

Norra Norrland nedre

Södra Norrland övre

Södra Norrland nedre

Norra Svealand

Östra Svealand

Västra Svealand

Nordöstra Götaland

Nordvästra Götaland

Mellersta Götaland

Sydvästra Götaland

N1: Sammanslagning av IFK Kungsbacka och Kungsbacka IF.

Sydöstra Götaland

Skåne

Kval till division II 

Matchen Gefle IF - IFK Härnösand i omgång 3 inställdes enär den saknade betydelse för uppflyttning. Den direkt avgörande matchen mellan Gällivare SK och Byske IF i omgång 3 spelades i -14 grader celsius.
Gefle IF, IFK Härnösand och Gällivare SK uppflyttas till division II 1969.

Källor 
Tabeller säsongen 1968

Fotboll i Sverige 1968
1968
Fotbollssäsongen 1968